La Supercopa espanyola de bàsquet 2004 es va disputar al Palacio de Deportes Jose María Martin Carpena, a Málaga.

Quadre resum

Semifinals

3r lloc

Final 

2004
Competicions de bàsquet del 2004